Вильге́льм Ге́рхард Ва́льперс — немецкий ботаник XIX века.

Краткая биография 
Докторская степень была присвоена ему в университете Грайфсвальда в 1839 году.

Им описано монотипное семейство растений , а также некоторые известные виды, например:
 
 

Именем Вальперса назван род растений  из семейства Бобовые.

Работы 
 «Animadversiones criticae in Leguminosas Capenses Herbarii Regii Berolinensis», 1839
 «Repertorium botanices systematicæ» (6 томов, 1842—1847)
 «Annales botanices systematicæ» (3 тома, 1848—1853).

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Биологи XIX века